Виктор Тетерин:
 Тетерин, Виктор Кузьмич (1922—1991) — советский художник, живописец и график.
 Тетерин, Виктор Сергеевич (1906—1975) — футболист и футбольный тренер.